All Hands on Deck est un film américain réalisé par Norman Taurog, sorti en 1961.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : All Hands on Deck
 Réalisation : Norman Taurog
 Scénario : Jay Sommers et Donald R. Morris
 Photographie : Leo Tover
 Musique : Cyril J. Mockridge
 Montage : Fredrick Y. Smith
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Couleurs - 2,35:1 - Mono
 Date de sortie : 1961

Distribution 
 Pat Boone : Lieutenant Victor 'Vic' Donald
 Buddy Hackett : Shrieking Eagle Garfield
 Dennis O'Keefe : Brian O'Gara
 Barbara Eden : Sally Hobson
 Gale Gordon : Rear Amiral Bintle
 Joe E. Ross : Bos'n
 Ann B. Davis : Nobby
 Bartlett Robinson : Lieutenant Commander Anthony
 Warren Berlinger : Enseigne Rudy Rush

Lien externe 
 

Film américain sorti en 1961
Film musical américain de comédie
Film réalisé par Norman Taurog